Димон може да се односи на:

 Димон (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Димон (Север), насељено место у Француској, у департману Север